Unnaryds socken kan syfta på:

 Norra Unnaryds socken
 Södra Unnaryds socken